Шассемі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 300 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 809,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шассемі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шассемі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена